

Cinema 
Lo specchio della vita (Imitation of Life) – film del 1934 diretto da John M. Stahl
Lo specchio della vita (Imitation of Life) – film del 1959 diretto da Douglas Sirk

Letteratura 
 Imitation of Life – romanzo di Fannie Hurst del 1933, da cui sono tratti i due film del 1934 e del 1959

Musica 
 Imitation of Life – album di Tristan Honsinger, Steve Beresford, Toshinori Kondo e David Toop del 1981 
 Imitation of Life – traccia dell'album Among the Living degli Anthrax del 1987
 Imitation of Life – traccia dell'album Deadline for My Memories di Billie Ray Martin del 1996
 Imitation of Life – singolo degli R.E.M. del 2001, dall'album Reveal